Hlavňov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Hlavňov, Ortsteil von Budislav, Okres Tábor
 Hlavňov, Ortsteil von Krásná Hora, Okres Havlíčkův Brod
 Hlavňov (Police nad Metují), Ortsteil von  Police nad Metují, Okres Náchod